

Arte 
 Corrente – movimento pittorico
 Corrente – tipo di danza

Letteratura 
 Corrente letteraria – tendenza (relativa alla poetica, allo stile, ai contenuti) che influisce sugli scrittori del tempo in cui si sviluppa
 Corrente – rivista letteraria

Persone
 Adriano Corrente (1929-2017) – calciatore italiano
 Michael Corrente (1959) – produttore cinematografico, regista, attore e sceneggiatore statunitense
 Simone Corrente (1975) – attore italiano

Scienza e tecnica 
 Corrente materiale – nell'ambito dello studio dei fenomeni di trasporto, massa solida o fluida che attraversa un determinato percorso
 Corrente a pelo libero – flusso d'acqua in canali o fiumi in cui la superficie dell'acqua è a contatto con l'atmosfera
 Corrente d'aria – flusso d'aria
 Corrente oceanica (o corrente marina ) – flusso d'acqua in oceano o in mare
 Corrente costiera – flusso d'acqua lungo la costa
 Corrente di Nöther
 Corrente elettrica
 Corrente stellare
 Corrente – nelle costruzioni aeronautiche, irrigidimento longitudinale che contribuisce a rinforzare il rivestimento lavorante nelle strutture a guscio quali ali e fusoliere
 Corrente – in edilizia, l'armatura longitudinale di un elemento in calcestruzzo armato

Altro 
 Corrente – comune brasiliano dello Stato di Piauí
 Corrente – brand di car sharing di Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna (TPER)
 Corrente – attributo in araldica
 Corrente politica – gruppo di persone che si organizza autonomamente all'interno di un partito

Altri progetti